Ourém (Portugal), stad en gemeente in Portugal.
 Ourém (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará.